Angel Dust (engl. „Engelsstaub“) steht für:

 Angel Dust (Album), Album der Band „Faith No More“ (1992)
 Angel Dust (Band), deutsche Band
 Angel Dust, Dissoziativum und Partydroge, siehe Phencyclidin
 Angel Dust (Lied), Lied der britischen Metal-Band Venom auf ihrem Debütalbum Welcome to Hell

Siehe auch:

 Angel/Dust, Manga-Reihe von Aoi Nanase